Рахимова — женская форма тюркской фамилии . 

 Известные носители 
 Рахимова, Биходжал Фатхитдиновна (род. 1941) — советский и таджикский государственный деятель, народный депутат СССР.
 Рахимова, Венера Тимерхановна (род. 1946) — советская и российская актриса. 
 Рахимова, Диана Фидаевна (род. 1962) — российская актриса.
 Рахимова, Ибодат (1922—2009) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Рахимова, Регина Зафаровна (род. 1989) — российская фристайлистка.